Беатрис од Визеуа (Португалија, 13. јун 1430 - 1506) је била краљица Португалије из династије Династија Авиз. Била је ћерка принца Жоаоа и Изабела од Брагансе.

Породично стабло 

Рођени 1430.
Умрли 1506.
Династија Авиз